O Vale da Fonte é uma aldeira da freguesia de São Sebastião (Rio Maior), Portugal. É a povoação mais a sul da freguesia. O Vale da Fonte fica perto do lugar de Póvoas (Fráguas - Rio Maior).

Aldeias do Distrito de Santarém
Rio Maior